Groteske steht für:
 Groteske, künstlerisches Stilmittel
 Groteske (Ornament), Ornamentform

Siehe auch:
 Grotesque
 Grotesk (Begriffsklärung)